Shenphen Rinpoché, ou encore Shenpen Rinpoché (à l'état-civil Ronan Chatellier, né le 10 janvier 1969 en Bretagne, France), est un enseignant du bouddhisme mahāyāna et vajrayāna. Il est le fondateur, en 2003, en Slovénie, de la congrégation bouddhiste Dharmaling.

En tant que directeur spirituel et représentant de Dharmaling, il a critiqué le projet de loi sur les relations entre les communautés religieuses et l'État slovène avant de signer, en 2008, avec ce dernier, une convention portant sur le statut juridique de la congrégation. Il renonce à ses vœux et devient lama laïc en 2008.

Il rentre en France en 2012 à la suite de menaces et de démêlés avec la justice slovène. Il se présente aujourd'hui comme conseiller en sécurité, agent de protection rapprochée, conseiller en développement personnel et conférencier en philosophies asiatiques.

Vocation 

Prayssacois d'adoption, le jeune Ronan Chatellier choisit de devenir bouddhiste à l’âge de 16 ans. Selon l'un de ses soutiens, Thubten Lodrö, il prononce ses premiers vœux de moine auprès de Geshé Jampa Tegchok en 1985 au monastère Nalanda, à Labastide-Saint-Georges, dans le Tarn.

Formations 

En 1986, à l'âge de 17 ans, il obtient le brevet de secouriste. Devenu brancardier à l'hôpital Necker à Paris, il s'efforce de compléter ses notions de premiers secours par une formation à l'intervention d'urgence.

Selon Thubten Lodrö, pendant ses premières années comme moine, Ronan Chatellier crée l'association caritative A.M.C.H.I..

D'après le site de la congrégation Dharmaling, le monastère de Kharnang, dans la préfecture autonome tibétaine de Garzê (Sichuan), a reconnu Shenphen Rinpoché en tant que tulkou du lama .

Activités en France et en Inde 

En novembre 1989, il part en Inde pour un premier séjour humanitaire de six mois. Il se rend à Dharamsala, d'où on l'envoie soigner dans le dispensaire d'un camp de refugiés tibétains du sud de l'Inde. Revenu en France, il repart en Inde pour un deuxième séjour de six mois. Enfin, grâce à l'aide financière de Jeunesse et Sports et du Rotary Club de Cahors, il effectue un troisième séjour dans le pays entre novembre 1993 et janvier 1994. Parti avec deux spécialistes du bâtiment et de la plomberie, il complète l'infrastructure du dispensaire et installe des douches dans une école. De retour dans le Lot, il crée , dont le siège social est à Luzech. Elle vient en aide aux jeunes en difficulté et .

En 2001, il déclare, auprès de la préfecture des Pyrénées-Orientales, l'association loi 1901 Dharmaling Senphen Kunkyab Djang Choub Ling - Organisation pour la préservation de la tradition vajrayana.

Activités en Grèce et en Espagne 

Entre 1998 et 2001, à la demande de Lama Zopa Rinpoché, directeur spirituel de la Fondation pour la préservation de la tradition du Mahayana, il dirige le centre de retraite Do-ngag Zung-juk Ling sur l'île de Paros dans la mer Égée. En 2001, il part en Espagne, y ouvre un petit centre bouddhiste, où il reste jusqu'en 2002.

Séjour au Tibet 

Shenphen Rinpoche déclare dans une interview à un média slovène s'être rendu en 2003 au Tibet, dans la province du Kham intégrée depuis longtemps à la Chine, où il dit avoir rencontré des personnes qui ont survécu à la torture. Il y aurait également enseigné.

Congrégation Dharmaling en Slovénie 

En 2003, Shenphen Rinpoché fonde la communauté bouddhiste Dharmaling à Ljubljana en Slovénie, pays principalement catholique où il s'est installé en 2002 et où le pluralisme confessionnel est des plus limités. Il est désormais l'abbé ou directeur spirituel de Dharmaling. La même année, en raison de sa qualité de chef religieux, il obtient la nationalité slovène par une procédure extraordinaire employée pour les personnes qui enrichissent le pays de leurs connaisssances et de leur excellence. Il trouve un appui amical auprès du président slovène, Janez Drnovšek (2003-2007). 

Toujours en 2003, alors que le bureau gouvernemental des communautés religieuses slovènes, en la personne du professeur Lovro Sturm, est chargé de préparer le texte initial de la nouvelle loi sur les religions, Shephen Rinpoché exprime de vives réserves sur le choix du professeur comme rédacteur en raison de sa foi catholique et de son appartenance à l'ordre souverain militaire de Malte.

En 2007, il rejette publiquement le projet de loi sur les religions en arguant que ce projet ne respecte pas le principe de la séparation de l'État et des communautés religieuses. La congrégation bouddhiste Dharmaling en vient même à rédiger un projet de loi concurrent, respectant strictement la laïcité, avec l'appui d'un député de l'opposition, Aleš Gulič, mais le parlement slovène oppose une fin de non-recevoir.

Bien vu par les hommes politiques slovènes, notamment le premier ministre Borut Pahor (2008-2012) et le président Danilo Türk (2007-2012), Shephen Rinpoché donne des entretiens que publient plusieurs médias, noue des liens d'amitié avec certaines des personnalités les plus en vue et gagne de nombreux adeptes.

En tant que représentant de la congrégation bouddhiste Dharmaling, Shenphen Rinpoché signe, en 2008, une convention portant sur le statut juridique de la congrégation, avec l'État slovène représenté par le ministre de la justice, Lovro Sturm. Il est reçu en 2009 par le premier ministre Slovène Borut Pahor (2008-2012) dans le cadre d'une série de rencontres avec les représentants des diverses communautés religieuses de Slovénie.

S'il est apprécié par les politiciens slovènes, Shenphen Rinpoché n'est toutefois pas en odeur de sainteté auprès du  dalaï-lama. Selon le quotidien slovène , le Dr. Dejan Dinevski, président de la Société de yoga au quotidien de Maribor, qui a organisé, avec la municipalité de Maribor et le premier gymnase de Maribor, la visite du dalaï-lama dans la capitale styrienne en avril 2010, a confirmé que le dalaï-lama n’avait pas souhaité rencontrer Chatellier malgré ses sollicitations. 

En 2010 toujours, Shenphen Rinpoché condamne publiquement la bénédiction du  par le vicariat catholique au nom de toutes les communautés religieuses mais sans leur consentement et selon le rituel propre à la religion catholique. Il déclare, en outre, que la bénédiction des armes est inappropriée car en contradiction profonde avec les principes éthiques enseignés par les religions authentiques.

Il accuse publiquement le directeur du Bureau des affaires religieuses d'avoir créé sa propre communauté, l'Église du Saint Prologue, pour se moquer des communautés religieuses.

Dès 2009, selon Dharmaling, Shenphen Rinpoché reçoit des menaces. Il signale la chose à la police mais celle-ci ne bouge pas. En 2011, il est attaqué par deux inconnus à Ljubljana. Si la congrégation Dharmaling se refuse à voir dans cette agression un mobile religieux, pour sa part la communauté musulmane condamne l'agression et appelle la police slovène à protéger les représentants de toutes les confessions religieuses. De nouveau agressé, le 12 avril de l'année suivante, par deux hommes armés de couteaux, Shenphen Rinpoché déclare que ces agressions physiques, qui lui ont causé de multiples blessures, ont été planifiées mais qu'il ne sait pas si elles ont été perpétrées pour des motifs religieux. Il est cependant accusé de fausse déclaration par la police slovène.

En 2018, la congrégation Dharmaling devient membre de l'Union bouddhiste européenne.

Retour dans le siècle 

Moine pendant 23 ans, Shenphen Rinpoché, suivant la divination de Lama Dawa Rinpoché, renonce à ses vœux et devient lama laïc en 2008.

Démêlés judiciaires

En France 

Selon des médias slovènes, Chatellier aurait subi dans les années 1990 une condamnation avec sursis en France mais pour des faits qui ne sont pas clairement identifiés ; selon Chatellier, cela serait lié à ses activités de guérisseur. Le quotidien slovène  rapporte qu'en 1997 avait été créée l'association , ayant son siège à Luzech dissoute l'année suivante, et qui avait pour objet de . Selon Chatellier, les termes du comité de soutien font référence aux accusations de pratique illégale de la physiothérapie venant de médecins français.

En Slovénie 

En 2012, il est mis en garde à vue par la police de Ljubljana à la suite d'une dénonciation. Cette plainte est toutefois retirée et Chatellier est libéré.

Chatellier quitte la Slovénie et regagne la France en 2012, il ne se rend pas à son procès qui devait avoir lieu en 2013, expliquant qu'il ne se sent pas en sécurité en Slovénie. Depuis, le tribunal lui demande en vain de se rendre en Slovénie pour comparaître, ce qu'il refuse pour des raisons médicales.

Début 2017, dans une tribune libre parue dans le journal Dnevnik, la congrégation Dharmaling apporte des réfutations à ces allégations.

Retour en France et activités professionnelles à partir de 2012 

Depuis son retour en France en 2012, sous son nom à l'état-civil, Ronan Chatellier se présente comme conseiller en sécurité, agent de protection rapprochée, conseiller en développement personnel et conférencier en philosophies asiatiques.

Sous le nom de Shenphen Rinpoché, il donne des conférences ou des prêches, notamment dans les Pyrénées-Orientales, et dans le reste de l'Europe, mais évite la Slovénie.

Publications 

 (en tant que Shenphen Rinpoché) The Three Pillars of the Path, European Buddhist Magazine, 29 mai 2018 
 (en tant que Ronan Chatellier) Security Issues in Europe, in Global Processes, vol. I, 2018, pp. 187-193

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 Site personnel
  Site web de la congrégation bouddhiste Dharmaling
  Napad na budističnega vodjo načrtovan, Dnevnik, 16 juin 2011
  Lama Rinpoče od nedelje na prostosti, SiolNET, 28 mai 2012

Rinpoché
Religieux slovène
Naissance en janvier 1969
Lieu de naissance inconnu en Bretagne
Lama Gelugpa
Bouddhisme en Slovénie
Personnalité française du bouddhisme tibétain
Personnalité slovène du bouddhisme tibétain